Нью-Уинсор () — город () в США, в округе Ориндж штата Нью-Йорк. Население —  человек (2010).

История 
Изначально этот регион был населён народом манси (Munsee), входившим в конфедерацию ленапе. Первыми европейскими поселенцами были колонисты из Шотландии, прибывшие в 1685 году.

Нью-Уинсор был основан Генеральной Ассамблеей Нью-Йорка 5 апреля 1763 года.

Название города происходит от английского Виндзора, с добавлением префикса  New . Кем присуждено название не установлено, но впервые такое название появляется в 1728 году в записях лондонского «Общества распространения Евангелия за рубежом».

География 
По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь 37,0 квадратных миль (95,9 км 2). 34,8 квадратных миль (90,1 км 2) из них — суша и 2 квадратных мили (5,2 км 2) (6,03 %) — водоёмы.

Восточная окраина города, ограниченная рекой Гудзон, является границей округа Датчесс, штат Нью-Йорк. Часть северной городской границы граничит с городом Ньюберг. Остальная часть северной городской линии проходит с городами Ньюберг и Монтгомери.

Шоссе 87 — межштатная магистраль Нью-Йорка, является главной автомагистралью с севера на юг. Шоссе NY-207 — это автомагистраль штата с востока на запад.

Демография 

Согласно переписи 2010 года, в городе проживало  человек в  домохозяйстве в составе  семей.

Расовый состав населения:

К двум или более рас принадлежало 3,6 %. Доля испаноязычных составляла 19,5 % от всех жителей.

По возрастным диапазоном населения распределялось следующим образом: 24,3 % — лица моложе 18 лет, 63,1 % — лица в возрасте 18-64 лет, 12,6 % — лица в возрасте 65 лет и старше. Медиана возраста жителя составила 39,2 года. На 100 лиц женского пола в городе приходилось 95,4 мужчин; на 100 женщин в возрасте от 18 лет и старше — 92,0 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство составил 95 169 долларов США (медиана — 77 210), а средний доход на одну семью — 113 189 долларов (медиана — 93 325). Медиана доходов составляла 51 983 доллара для мужчин и 51 554 доллара для женщин. За чертой бедности находилось 4,6 % лиц, в том числе 3,9 % детей в возрасте до 18 лет и 7,7 % лиц в возрасте 65 лет и старше.

Гражданское трудоустроеное население составляло 13586 человек. Основные области занятости: образование, здравоохранение и социальная помощь — 26,4 %, розничная торговля — 14,1 %, транспорт — 9,6 %, публичная администрация — 7,9 %.

См. также 
 Ориндж (округ, Нью-Йорк)

Примечания 

Города штата Нью-Йорк
Населённые пункты округа Ориндж (Нью-Йорк)